offset (poligrafia) – jedna z technik druku
 offset (sejsmika) – w sejsmice odległość między punktem wzbudzenia a punktem odbioru
 offset (handel zagraniczny) – system kompensacji wydatków ponoszonych przez kraj dokonujący za granicą zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 offset (informatyka) – struktura adresowa w informatyce teoretycznej
 offset (procesory Intela) – składnik (obok segmentu) adresu w pamięci komputerowej w architekturze opartej na procesorach Intela pracujących w trybie rzeczywistym
 Offset (raper)